HHAS steht für:
 Flughafen Asmara (ICAO-Code)
 Bahnhof Haste (Han) (DS100-Code)

Abkürzung